Merry Christmas är ett julalbum utgivet på skivmärket Stress 
1988 av Daniel Johnston  Det innehåller ett meddelande från Daniel: "Thanks to everyone who's helped in the past year, especially those who have bought and played my album.  Thanks again.".

Låtlista
Alla låtar skrivna av Daniel Johnston.

 "A Recorded Message" 
 "Where the Soul Never Dies"
 "Held The Hand" 
 "Golly Gee"
 "And Then She Kissed Me" 
 "Casper The Friendly Ghost" 
 "Christmas In The Loony Bin" 
 "Fool On The Hill"
 "Don't Play Cards With Satan"
 "Laura Hadley" 
 "Lord Give Me Hope"
 "Wiz Kid" 
 "The River of No Return"

Referenser

Album av Daniel Johnston
Amerikanska julmusikalbum
Julmusikalbum 1988